nadzieja – w psychologii: życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Nadzieja – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień
 Nadzieja – część wsi Błogie Rządowe w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Nadzieja – część wsi Grodziec w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą
 Nadzieja – część wsi Bojmie w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Nadzieja – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno

Miejscowości na Białorusi 
 Nadzieja – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Nadzieja – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Inne 
 Nadzieja – jedna z trzech cnót teologicznych
 Nadzieja – imię
 Nadzieja – polsko-niemiecki film z 2007 r. w reż. Stanisława Muchy
 Nadzieja – polski tytuł pieśni esperanckiej La Espero
 Nadzieja – piosenka polskiego zespołu IRA
 Nadzieja – album polskiego zespołu Skaner
 Nadzieja – operacja pokojowa ONZ w Somalii w latach 1992-1994
 Nadzieja – baszta skalna w Górach Stołowych
 Nadzieja – słowacka partia polityczna

Zobacz też 
 Fundacja Nadzieja
 Dobra Nadzieja